Данс-поп () — стиль поп-музыки, который эволюционировал из эпохи после диско, около 1981 года, и сочетал танцевальные ритмы со стилями поп, хаус и/или песенной структурой современным ритм-н-блюзом. Появившийся в середине 80-х годов, этот стиль стал отражением попыток композиторов выразить потенциал поп-музыки с помощью новых электронных инструментов.

Примерами композиций поп-дэнс могут послужить «Love In The First Degree» группы «Bananarama», «I Should Be So Lucky» Кайли Миноуг и «One Of Us» Джины Ти и другие. Эпоха музыки дэнс-поп — 1984—1994 годы. Огромный вклад в развитие жанра танцевальной поп-музыки в наше время внесла Бритни Спирс.

История 
Поскольку термин «диско» к концу 1970-х — началу 1980-х годов начал выходить из моды, появились другие термины для описания музыки, написанной на основе диско, такие как «пост-диско», «клуб», «данс» или «данс-поп». Эти жанры были, по сути, более современным вариантом диско-музыки, известной как пост-диско, которая была, как правило, более экспериментальной, электронной и часто с использованием секвенсоров и синтезаторов.

Характеристики 
Данс-поп обычно содержит несколько заметных характеристик, перечисленных ниже:
 Быстрый темп
 Оптимистичная музыка, предназначенная для клубов, с танцевальным характером
 Запоминающиеся песни с лёгкой, основанной на поп-музыке структуре
 Сильный акцент на ударные
 Выделяющиеся хуки
 Простые тексты песен

Некоторые представители 

 Csepregi Eva
 Bad Boys Blue
 Bananarama
 BTR
 Britney Spears
 Christina Aguilera
 Gina T.
 Gregg Mohr
 Ke$ha
 Kylie Minogue
 Lady Gaga
 Линдси Лохан
 Madonna
 Mandy
 Майк Познер
 Moby
 Moloko
 Momoiro Clover Z
 Michael Jackson
 Pitbull
 Shakira
 SHINee
 Sinitta
 Тайо Круз
 US5
 Katy Perry
 Ariana Grande
 Zivert

См. также 
 Диско
 Евродиско
 Евродэнс
 Фристайл
 Хаус
 Синти-поп

Примечания 

 
Жанры поп-музыки
Музыкальные жанры
Культура США